Буаселье () — французская фамилия. Известные носители:

 Буаселье, Антуан-Феликс (1790—1857) — французский живописец.
 Буаселье, Жюльен (род. 1970) — французский киноактёр.
 Буаселье, Феликс (1776—1811) — французский живописец.

См. также 
 Буассель